Georg Völker ist der Name folgender Personen:

* Georg Völker (Politiker) (1887–1970), deutscher Politiker (SPD)
Georg Völker (Sänger) (1923–2006), deutscher Sänger (Bariton)